Platina est le nom de :

Toponymie 
 Platina, une ville du Brésil.
 Platina, une ville de Californie.

Personnages 
 Bartolomeo Sacchi (il Platina), un humaniste italien.

Autres 
 Nissan Platina, modèle de voiture de la marque Nissan.

Homonymie